Мещане:
 Мещане — представители мещанства.
 «Мещане» — пьеса Максима Горького.
 «Мещане» — телеверсия спектакля БДТ по пьесе «Мещане».

См. также 
 Мещанский район